NK Vinjani je nogometni klub iz Vinjana Donjih. .

Povijest 

Osnovan je 1986. godine pod imenom Bratstvo. Prvi predsjednik kluba bio je Pave Klapirić. Od 1990. godine nosi ime NK Vinjani.

Poznati igrači 
Ante Rebić - nogometni reprezentativac Hrvatske

Vinjani